Keck peut désigner :

Patronyme 
 Charline Keck, Miss Lorraine 2013
 Frédéric Keck (1974-), historien de la philosophie et anthropologue français ;
 Jean-Christophe Keck (1964-), musicologue et chef d'orchestre français ;
 William Myron Keck (1880-1964), entrepreneur et philanthrope américain ;

Autres 
 W. M. Keck Foundation, une fondation américaine finançant la recherche appliqué et la recherche médicale ;
 Observatoire W. M. Keck, observatoire  de la W. M. Keck Foundation sur le mont Mauna Kea à Hawaï ;
 Keck Array, un groupe de cinq polarimètres en service depuis 2011, installés sur la base antarctique Amundsen-Scott, au pôle Sud.

Homonymie de patronyme